Olimpijski turniej piłki nożnej kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996 został rozegrany w Stanach Zjednoczonych w dniach 21 lipca-1 sierpnia 1996 r. W turnieju wystartowało 8 drużyn narodowych. Mistrzyniami olimpijskimi zostały piłkarki Stanów Zjednoczonych.

Faza grupowa

Grupa E 

 21 lipca, Orlando     USA – Dania 3:0
    Tisha Venturini 37', Mia Hamm 41', Tiffeny Milbrett 49'
    ----
 21 lipca, Miami     Szwecja – Chiny 0:2
    ----
    Shi Guihong 31', Zhao Lihong 32'
 23 lipca, Orlando     USA – Szwecja 2:1
    Tisha Venturini 15', Shannon MacMillan 62'
    Carla Overbeck 64' (samob.)
 23 lipca, Miami     Chiny – Dania 5:1
    Shi Guihong 10', Liu Ailing 15', Sun Qingmei 29', 59', Fan Yunjie 36'
    Lene Madsen 55'
 25 lipca, Miami     USA – Chiny 0:0
    ----
    ----
 25 lipca, Orlando     Szwecja – Dania 3:1
    Malin Swedberg 62', 68', Lena Videkull 76'
    Helle Jensen 90'

Grupa F 

 21 lipca, Birmingham     Niemcy – Japonia 3:2
    Bettina Wiegmann 5', Yumi Tomei 29' (samob.), Heidi Mohr 52'
    Futaba Kioka 18', Akemi Noda 33'
 21 lipca, Waszyngton     Norwegia – Brazylia 2:2
    Linda Medalen 32', Ann Kristin Aarønes 68'
    Pretinha 57', 89'
 23 lipca, Birmingham     Brazylia – Japonia 2:0
    Katia 68', Pretinha 78'
    ----
 23 lipca, Waszyngton     Norwegia – Niemcy 3:2
    Ann Kristin Aarønes 5', Linda Medalen 34', Hege Riise 65'
    Bettina Wiegmann 32', Birgit Prinz 62'
 25 lipca, Waszyngton     Japonia – Norwegia 0:4
    ----
    Marianne Pettersen 25', 86', Linda Medalen 60', Trine Tangeraas 74'
 25 lipca, Birmingham     Brazylia – Niemcy 1:1
    Sissi 53'
    Pia Wunderlich 4'

Faza pucharowa

Półfinały 
 28 lipca, Athens     Chiny – Brazylia 3:2
    Sun Qingmei 5', Wei Haiying 83', 90'
    Roseli 67', Pretinha 72'
 28 lipca, Athens     Norwegia – USA 1:2 (po dogrywce)
    Linda Medalen 18'
    Michelle Akers 76', Shannon MacMillan 100'

Mecz o III miejsce 
 1 sierpnia, Athens     Norwegia – Brazylia 2:0
    Ann Kristin Aarønes 21', 25'
    ----

Finał 

MISTRZ OLIMPIJSKI 1996

 STANY ZJEDNOCZONE PIERWSZY TYTUŁ

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
1996 w piłce nożnej